Carregador (armes de foc), sistema d'emmagatzematge i alimentació de munició que conté els cartutxos i una molla que els impulsa cap a l'interior de la recambra de l'arma per cada tret
 Carregador de bateria, dispositiu utilitzat per a subministrar el corrent o tensió elèctrica per a carregar una pila recarregable o una bateria 
 Carregador de l'arrencada, programa que realitza la inicialització bàsica d'un sistema informàtic
 Platja del Carregador, platja al municipi d'Alcalà de Xivert, a la comarca del Baix Maestrat (País Valencià)
 Torre des Carregador, torre de defensa costanera